Валенти́на Па́вловна Бися́рина (24 июля 1912 — 19 августа 1997) — советский врач-педиатр, доктор медицинских наук, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда (1982).

Биография 
Родилась 24 июля 1912 года в Омске.

В 1934 году окончила Омский медицинский институт, работала врачом на железнодорожной станции Ишим.

В 1936 году ординатор в клинике детских болезней этого института.

В РККА с 1941 года. Служила помощником начальника фронтового лечебного отдела (Степной фронт, затем 2-й Украинский фронт). Хорошо проявила себя, прошла всю войну и окончила её в Венгрии.

После окончания войны продолжила работу в Омске.

В 1954 году заняла должность заведующей кафедры госпитальной педиатрии. Активно занималась научной деятельностью, предложила новые методы ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики многих заболеваний.

В 1958 году защитила докторскую диссертацию «Состояние сердечно-сосудистой системы при различных формах лёгочного туберкулёза у детей». В 1960 году присвоено учёное звание профессора. Заведовала кафедрой до 1990 года. Являлась председателем (с 1988 года — почётным) правления Всероссийского научного общества детских врачей, членом правления Всесоюзного общества детских врачей, Всесоюзного научного общества кардиологов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1982 года за большие заслуги в развитии здравоохранения и в связи с семидесятилетием со дня рождения Бисяриной было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Подготовила и воспитала несколько учёных, среди них 45 кандидатов и 9 докторов наук. Её книги и сочинения получили популярность, учебники Бисяриной применялись в различных медицинских учебных заведениях. Некоторые труды актуальны до сих пор.

Бисярина была делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, она стала первым женщиной-академиком АМН СССР из Сибири (1969 год).

Жила в Омске. Скончалась 19 августа 1997 года на 86-м году жизни. Похоронена на Старо-Восточном кладбище Омска.

Библиография 
Автор более 400 научных работ, среди них 8 монографий и несколько учебников. Некоторые сочинения:

Награды и почётные звания 
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина (1982)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды (1943)
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Почётный гражданин города Омска
 другие награды

Память 
 Именем В. П. Бисяриной названа Омская детская клиническая больница № 2.
 Одна из Омских улиц носит имя Валентины Бисяриной.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-учёные
Почётные граждане Омска
Выпускники Омской государственной медицинской академии
Преподаватели вузов Омска
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Педиатры СССР
Преподаватели Омской государственной медицинской академии
Похороненные на Старо-Восточном кладбище